Ariobarzanes II puede referirse a:

 Ariobarzanes II de Capadocia, rey de Capadocia.
 Ariobarzanes II de Armenia, rey de Armenia, también llamado Ariobarzanes II de Atropatene.
 Ariobarzanes II de Cío, gobernador de la ciudad de Cío, en Misia, entre los años 362 a. C. y 337 a. C.